Večano ima više značenja:
 Večano (Peruđa)
 Večano (Rimini)
 Večano (Sijena)